Скоморохи — слово во множественном числе; может означать:

 Скоморохи — русские средневековые актёры.
 «Скоморохи» — ансамбль русских народных инструментов, созданный в 1969 году.
 «Скоморохи» — московская рок-группа, созданная в 1966 году.

Топонимы 
 Скоморохи — село в Житомирском районе Житомирской области Украины.
 Скоморохи — село в Сокальском районе Львовской области Украины.
 Скоморохи — село в Бучачском районе Тернопольской области Украины.
 Скоморохи — село в Тернопольском районе Тернопольской области Украины.

См. также